Ни́на Петро́вна Гога́ева (род. 9 января 1977) — российская актриса театра, кино и эстрады.

Биография 
Нина родилась в селе Бакчар Томской области 9 января 1977 года. Никогда не мечтала стать актрисой, хотела петь. Занималась вокалом, принимала участие в различных конкурсах. Во время учёбы в школе участвовала в театральных постановках, занималась танцами и музыкой. Хорошо знает и любит классическую музыку. Окончив школу и подав документы в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, поступила на курс Александра Граве. В 2000 году, окончив училище, с отрывком из дипломного спектакля прослушивается в МХАТе имени Горького и принимается. В настоящее время занимается озвучиванием, рекламой, работает в ряде кино и телепроектов. Наиболее известна зрителю благодаря ролям в сериалах «Меч», «Лесник», «Нюхач», «След» и «Мылодрама».

Признание и награды 
 Лауреат III премии конкурса чтецов имени Смоленского Санкт-Петербург (2000 год)
 Номинант премии «Золотой Носорог» за лучшую женскую роль, сериал «Меч» (2011 год)

Творчество

Роли в театре 
 Униженные и оскорблённые — Наташа.
 На всякого мудреца довольно простоты — Мамаева.
 Был один человек (пьеса) («Нежданный гость») — Лора Уорвик (реж. Алексей Васильев / МХАТ им. М. Горького)
 В день свадьбы (пьеса) — Рита.
 Синяя птица (пьеса) — Фея.
 Дама-невидимка — Донья Анхела.
 Контрольный выстрел (спектакль) — Инна (реж. Станислав Говорухин / МХАТ им. М. Горького)

Фильмография 

2017 Лесник. Своя земля 

 Названия проектов, в которых актриса исполнила главные роли, подчёркнуты.

Дубляж 
 2006 The Elder Scrolls IV: Oblivion — Имперцы-женщины и бретонцы-женщины и Shivering Isles.
 2008 Небесный замок Лапута
 2008 Fallout 3

Примечания

Ссылки 

 Нина Гогаева на сайте Рускино
 Нина Гогаева: «Истина рождается в диалоге с собой…» Интервью газете «Эхо» 3 июля 2012

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького